Алтотонга има више значења:

 Општина Алтотонга (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Алтотонга (Алтотонга, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Алтотонга (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику